Eisenau ist der Name folgender Orte:

 Eisenau (Haag in Oberbayern), Ortsteil von Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Prisaca Dornei, Ort der Gemeinde Vama, Kreis Suceava, Rumänien; deutsch Eisenau (in der ehemaligen Bukowina)